

Patronyme 
 Joël Pommerat

Toponyme 
 Les Pommerats